Uhelka může být:
 šťavnatka březnovka (Hygrophorus marzuolus) – jarní lupenatá houba
 přezdívka lokomotivy řady 122 i dalších
 lopata na uhlí
 slangově zastarale oxid uhličitý

Externí odkazy